Theodor Ludwig Wilhelm Bischoff (1807 - 1882), un biologiste et anatomiste allemand ;
 Johann-Gottfried Bischoff (1871 - 1960), un homme d'église allemand, apôtre-patriarche de l'Église néo-apostolique de 1930 à sa mort ;
 Josef Bischoff (1872 - 1948), un militaire allemand, chef de corps franc de la Baltique ;
 
 Henry Bischoff (1882-1951), peintre, illustrateur et graveur suisse ;
 Samuel Bischoff (1890-1975), un producteur de cinéma américain ;
 Robert Bischoff (1899 - 1945), un monteur américain ;
 Peter Bischoff (1904 - 1976), un skipper allemand ayant participé aux jeux olympiques de 1936 (frère de Fritz Bischoff) ;
 Fritz Bischoff (né en 1905 - date de mort inconnue), un skipper allemand ayant participé aux jeux olympiques de 1936 (frère de Peter Bischoff) ;
 Bernhard Bischoff (1906-1991), paléographe, philologue et historien allemand ;
 Helmut Bischoff (1908-1993), chef de la Gestapo en Pologne ;
 Sir Winfried Franz Wilhelm Bischoff (né en 1941), un homme d'affaires allemand ;
 Manfred Bischoff (né en 1942), un industriel allemand ;
 Georges Bischoff (né en 1950), un historien français ;
 David Bischoff (1951–2018), un écrivain américain spécialisé dans les nouvelles fantastiques, policières et de science-fiction ;
 Eric Bischoff (né le ), un catcheur américain, surtout connu pour avoir été le président de la World Championship Wrestling de 1997 à 2001 ;
 Sabine Bischoff (1958 - 2013), une fleurettiste allemande ;
 Mikkel (Rufus Mutahi) Bischoff (né en 1982), un footballeur danois ;
 Karl Bischoff (1897 - 1950), un architecte et ingénieur allemand.

Voir aussi 
 Bischof, Bishoff, Bishop